Linscott ist der Familienname folgender Personen:

 Gillian Linscott (* 1944), britische Journalistin und Autorin
 Jody Linscott (* 1971), US-amerikanische Sessionmusikerin und Percussionistin